Зезезино — деревня в Идринском районе Красноярского края, в 30 км от Идринского. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Новотроицкий сельсовет. Суммарное население села Новотроицкого и Зезезино — 309 человек. Зезезино упоминается в произведении Александра Фунтикова.

География 
Зезезино расположено на реке Зезезино, северней впадения её в реку Хабык.

История 
В 1950—60 годах колхоз, функционировавший в Зезезино, объединили в колхоз «Искра» с колхозами из Силкино, Новотроицкого и Еленинска.

Население

Инфраструктура 
В Зезезино работала начальная школа, которую пришлось закрыть, а учеников возят в Новотроицкое.

Также работает клуб, где провели косметический ремонт.

Экономика 
В Зезезино работают два предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины.

Примечания 

Населённые пункты Идринского района